Burlington Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Burlington Township (Illinois)
 Burlington Township (Indiana)
 Burlington Township (Iowa)
 Burlington Township (Kansas)
 Burlington Township (Calhoun County, Michigan)
 Burlington Township (Lapeer County, Michigan)
 Burlington Township (Minnesota)
 Burlington Township (New Jersey)
 Burlington Township (North Dakota)
 Burlington Township (Ohio)
 Burlington Township (Pennsylvania)